Severinus of Severin kan verwijzen naar:

Personen
 Paus Severinus, paus in het jaar 640
 Verschillende heiligen:
 Severinus van Keulen 
 Severinus van Noricum 
 Severinus van Parijs
 Severinus van Sanseverino
 Severinus van Bordeaux
 Severin Cornet, een Frans/Vlaams componist
 Severin von Eckardstein, een Duits pianist
 Severin Roesen, een Duits-Amerikaans kunstschilder
 Severinus Desiré Emanuels, een Nederlands politicus, minister, diplomaat en premier van Suriname
 Adrian Severin, een Roemeens politicus, Europarlementariër en voormalig minister
 Jean-Marie Severin, een Belgisch politicus en minister
 Johan Severin Svendsen, een Noors componist en dirigent
 Steven Severin, een Brits musicus, lid van Siouxsie & The Banshees
 Timothy Severin, een Brits avonturier

Plaatsen
 Severin (Bjelovar-Bilogora), een gemeente in Kroatië
 Severin na Kupi, een plaats in de Kroatische provincie Primorje-Gorski Kotar
 Severin (Mecklenburg), een gemeente in Duitsland
 Drobeta-Turnu Severin, een stad in Roemenië
 Caraș-Severin, een district in Roemenië

Overige
 Severin (band), Amerikaanse indieband uit begin jaren 90

Zie ook
 Servien, een voornaam afgeleid van Severinus
 Saint-Séverin
 Séverine